La derivació de mots nous en interlingua és un procés que defineix un mot nou que és usat en interlingua. Tots els parlants d'interlingua poden utilitzar les regles per a crear llurs propis mots. Per tal que el procés de fer-ho sigui més o menys objectiu, no n'hi ha d'oficials; el procés de derivació supleix aquesta necessitat.

Elegibilitat 
En la interlingua de la IALA, hi ha quatre llengües (o, més aviat, quatre unitats lingüístiques) que determinen si cert mot pot incorporar-se a la interlingua: l'anglès, l'«ibèric» (l'espanyol combinat amb el portuguès), el francès i l'italià. Tots quatre van ser emprats també per a definir la gramàtica de la interlingua.

Un cinquè i un sisè idiomes, l'alemany i el rus, van ser usats a tall de control; si no hi havia consens entre almenys tres de les quatre llengües de base —és a dir, solament dues llengües de base estaven d'acord—, tant l'alemany com el rus podien funcionar com a tercera.

En els pocs casos en què fins i tot aquest procés no ha reeixit a formar cap mot elegible, hom prestava originalment el mot en qüestió del llatí, la llengua de cultura clàssica. En la interlingua d'avui, les derivacions d'altres combinacions de llengües romàniques és més comuna, si bé alguns mots del llatí mantenen vigència popularment.

Prototipatge 
Quan hom ha determinat que cert mot és elegible per a la seva inclusió en el vocabulari de la interlingua, la forma del mot és encara una incògnita: hom compta solament amb la col·lecció de les seves variants nacionals. El procés de determinar la forma exacta que el mot pren en interlingua s'anomena «prototipatge»; la interlingua usa formes prototípiques del mot.

Regla de tres 
La regla de tres és una de les regles més importants de la metòdica de derivació de mots internacionals en el vocabulari de la interlingua de la IALA. Aquesta regla defineix l'elegibilitat d'un mot per al vocabulari, i determina així si és considerat «internacional» (i, doncs, correcte en interlingua) o no. La regla de tres no defineix la forma del mot; això ho fa la regla de dos.

Mètode 
Un mot és acceptat al vocabulari de la interlingua en tant que variacions d'aquest amb significats equivalents:

 existeixen en tres de les següents quatre entitats lingüístiques:
 anglès
 «ibèric» (espanyol o portuguès)
 francès
 italià
 o existeixen en dues de les quatre entitats lingüístiques precedents i en una de les següents dues llengües de control:
 alemany
 rus

Discussió

Esferes productiva i receptiva 
Una de les idees enginyoses de la IALA en la seva recerca docent durant l'elaboració de la interlingua és la divisió de les llengües europees en dos camps: l'esfera productiva i l'esfera receptiva.

Antigament, el llatí i el grec eren les llengües dominants en la política i la cultura internacional. Després, van fer durant dos mil·lennis de les llengües auxiliars essencials en la religió i la ciència europees. Això ha provocat que totes les llengües europees hagin importat milers de mots d'origen grec i llatí, directament i indirectament —manlleus, cultismes i mots patrimonials.

Els mots d'origen grecollatí que durant aquests mil·lennis han esdevingut comuns en les llengües europees conformen un extens vocabulari internacional. Hom ha de considerar-los, doncs, els components principals de l'esfera productiva.

Actualment, l'anglès és un productor àvid de mots internacionals. En el passat era una de les llengües més receptives d'Europa, i malgrat que és una llengua germànica de facto, ha incorporat parts ingents de vocabulari del francès i del grecollatí, tant que la IALA el considerava de facto, si no de iure, una llengua romànica.

La combinació de les principals llengües productores de mots internacionals en el passat i en el present resulta en la definició de l'esfera productiva com a esfera angloromànica.

Aquesta nova visió va permetre a la IALA de simplificar enormement la recerca docent de la derivació del vocabulari internacional: hom podia ometre la recerca de les llengües de l'esfera receptiva, perquè els únics vocables que tenen en comú aquestes entre elles i amb l'esfera productiva són els vocables grecollatins manllevats justament de l'esfera productiva.

Per exemple, el neerlandès i l'hongarès no tenen gaire en comú, car són de famílies del tot diferents —tret de variacions de milers de mots provinents directament o indirectament del grecollatí internacional, com ara information, international i politica. Així doncs, llur inclusió com a llengües de control no suposaria cap addició al vocabulari internacional que no poguessin efectuar les de l'esfera productiva.

Ajust correctiu 
Nogensmenys, durant els progressos de la recerca, la IALA va constatar que l'adhesió estricta a la idea de l'esfera productiva angloromànica resultava en l'omissió d'alguns mots òbviament internacionals, i va concloure que calia ajustar la regla de tres.

Així, les dues llengües més importants de l'esfera receptiva van ser admeses a les llengües de control com a adjuntes: l'alemany i el rus. Si a un mot manca el suport d'una llengua de l'esfera angloromànica, hom pot considerar la presència del mot en l'alemany o el rus com a suport correctiu.

«Ibèric» 
Les llengües ibèriques de l'espanyol i el portuguès són considerades com una de sola per llur similaritat lingüística, no per cap judici pel que fa a llur importància o no importància com a llengües individuals.

Grec 
Atès que el vocabulari internacional és d'origen grecollatí, la no inclusió del grec com a llengua de control sorprèn a alguns. Encara que el grec era un gran productor de mots internacionals en l'antiguitat, i va causar d'aquesta manera la incorporació d'un extens vocabulari científic d'origen grec en el llatí postclàssic, el grec modern ja no forma part de l'esfera productiva. Els mots internacionals d'origen grec avui viuen independentment en el vocabulari internacional, i els neologismes científics hel·lenoformes són formats en realitat en llengües com l'alemany i l'anglès, no en grec pròpiament. Les aportacions del grec avui rellevants les engloba tota l'esfera angloromànica; en conseqüència, la inclusió del grec com a llengua de control distingida de les altres en essència no alteraria el procés de derivació en interlingua.

Bibliografia 
 

Interlingua
Etimologia